Домашня сторінка:

 Домашня сторінка — початкова сторінка вебсайту.
 «Домашня сторінка» — американський документальний фільм 1999 року.